Санта Марија дел Росарио има више значења:

 Санта Марија дел Росарио, Виктор Ледесма (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Санта Марија дел Росарио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија дел Росарио (Санта Марија дел Росарио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику